Contre-enquête désigne notamment :

 Contre-enquête, film français de Jean Faurez sorti en 1947 ;
 Contre-enquête (), film américain de Sidney Lumet sorti en 1990 ;
 Contre-enquête, film français de Franck Mancuso sorti en 2007 ;
 Contre-enquête, téléfilm français de Henri Helman diffusé en 2015 ;
 Contre-enquête (), série télévisée suédoise diffusée du  au  sur TV4.

Homonymie de titre